Susanna Saapunki (ur. 14 października 1992 w Kuusamo) – fińska biegaczka narciarska, reprezentantka klubu Vuokatti Ski Team Kainuu.

Jej ojciec, Pasi Saapunki, również był sportowcem – uprawiał kombinację norweską, dwukrotnie startował w zimowych igrzyskach olimpijskich.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w styczniu 2011 roku w estońskim Otepää podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Wystartowała w trzech konkurencjach, a najlepszym jej osiągnięciem było piąte miejsce zajęte w biegu sztafetowym.

Rok później wystartowała w kolejnych mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Wzięła udział w trzech konkurencjach, a najlepszych jej wynikiem było 12. miejsce w biegu łączonym na dystansie 10 kilometrów.

2 marca 2014 roku zadebiutowała w pucharze świata. W biegu na 10 km rozgrywanym techniką dowolną w fińskim Lahti zajęła 60. miejsce.
Pierwsze punkty w pucharze świata zdobyła 10 stycznia 2016 roku podczas ostatniego etapu Tour de Ski 2016. W biegu na 9 km stylem dowolnym w Val di Fiemme uzyskała 27 czas.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuusamo
Urodzeni w 1992